Энри́кес (, , ) — испанская фамилия. Известные носители:

 Энрикесы — побочная ветвь Кастильского королевского дома:
 Хуана Энрикес (1425—1468) — королева Арагона, мать Фердинанда Католика.
 Энрикес де Альманса, Мартин (?—1583) — испанский колониальный чиновник.
 Энрикес де Гусман, Луис (1610—1680) — испанский колониальный чиновник.

 Энрикес, Алексис (род. 1983) — колумбийский футболист.
 Энрикес, Амилькар (1983—2017) — панамский футболист.
 Энрикес, Андреас Гиль — испанский драматург XVII века.
 Энрикес, Анхело (род. 1994) — чилийский футболист.
 Энрикес, Сесар (1918—1999) — венесуэльский кинорежиссёр и художник.
 Энрикес, Давид (род. 1977) — чилийский футболист.
 Энрикес Мандиола, Давид Алехандро (род. 1998) — чилийский футболист.
 Энрикес, Джейсон — ямайский певец.
 Энрикес, Карл (род. 1979) — тяжелоатлет из Арубы, выступающий в сверхтяжёлой весовой категории.
 Энрикес, Луис (род. 1981) — панамский футболист.
 Энрикес, Рауль (род. 1985) — мексиканский футболист, нападающий клуба «Дорадос де Синалоа».
 Энрикес, Федериго (1871—1946) — итальянский математик.
 Энрикес, Шон Пол (род. 1973) — имя певца Шон Пол.
 Энрикес Гомес, Антонио (ок.1601—ок.1661) — испанско-португальский поэт, драматург, прозаик Золотого века Испании.
 Энрикес Фродден, Эдгардо (1912—1996) — чилийский политический деятель.
 Энрикес Эспиноса, Мигель (1944—1974) — генеральный секретарь чилийской марксистско-ленинской партии Левое революционное движение (1967—1974).
 Сото Энрикес, Фернандо (1939—2006) — гондурасский военный деятель, лётчик-истребитель, герой так называемой Футбольной войны между Гондурасом и Сальвадором в 1969 году.

Примечания